Meliana kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Melianá (ort i Grekland), Epirus, Nomós Prevézis,

Spanien 

 Meliana (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Meliana (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar